A bakelit lehetséges jelentései

 bakelit, a legrégebben használt valódi szintetikus, hőre keményedő (duroplaszt) műanyag
 „bakelitlemez”, a régi, normál barázdás sellak-, illetve hőre lágyuló (termoplaszt) PVC műanyagból (vinyl, polivinilklorid) készült mikrobarázdás hanglemez elnevezése a sajtóban és a laikusok körében (az elnevezés, tehát helytelenül utal a bakelit műanyagra)
 Bakelit Multi Art Center, 1095 Soroksári út 164. 18. épület (BMAC)